El nombre Francisco Vidal puede referirse a:

 Francisco Vidal y Barraquer (1868-1943), cardenal español - arzobispo de Tarragona;
 Francisco Vidal Gormaz (1837-1907), marino, militar e hidrógrafo chileno;
 Francisco Vidal Garcés (1878-1945), político chileno conservador, senador y diputado por Santa Cruz, Curicó y Vichuquén;
 Francisco Vidal (1897-1980), pintor argentino;
 Francisco Vidal Serrulla (1923-1996), pintor español de origen castellonense;
 Francisco Vidal de Noya (1415-1492), religioso (obispo de Cefalú), diplomático y humanista de España;
 Francisco Vidal Salinas (1953-), político chileno;
 Francisco-Vidal Franco Cisneros (1987-), futbolista mexicano.